Avondmaaltijd, maaltijd die 's avonds wordt genuttigd
 Heilig Avondmaal, vaak kortweg het avondmaal, sacrament in de protestantse kerken

Zie ook:
 Het Laatste Avondmaal (doorverwijspagina)